Show business (spesso abbreviato in showbiz o show biz) è un'espressione della lingua inglese per indicare gli aspetti commerciali ed economici del mondo dello spettacolo, della cosiddetta "industria dello spettacolo" e delle attività connesse.

Show Business può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Show Business – film del 1932 diretto da Jules White
 Show Business – film del 1938 diretto da A.R. Harwood
 Varietà (Show Business) – film del 1944 diretto da Edwin L. Marin

Musica 
 Show Business – album dei Kix del 1995
 Show Business – Traccia dell'album High Voltage degli AC/DC
 Showbiz - album musicale dei Muse del 1999

Note